Златогоров — русская фамилия.

Известные носители 
 Златогоров, Григорий Семёнович (Гольдберг; род. 1965) — российский художник, график, книжный иллюстратор, скульптор.
 Златогоров, Ефим (также Златагоров, сценический псевдоним Хаима Гольденберга; 1894—?) — театральный актёр (на русском языке до эмиграции, на идише в США).
 Гольденберг, Израиль Ильич (псевдонимы И. Златогоров, И. З-горов) — русский художественный и литературный критик, сотрудник «Южной мысли» и других одесских газет.
 Златогоров, Михаил Львович (настоящие имя и фамилия Моисей Лейбович Гольдберг, 1909—1968) — русский советский писатель, журналист, военный корреспондент.
 Златогоров, Павел Самойлович (настоящая фамилия Гольдберг, 1907—1969) — оперный режиссёр и педагог.
 Златогоров, Семён Иванович (при рождении Шмуэл-Шлоймо Липманович Гольдберг, 1873—1931) — русский и советский микробиолог, эпидемиолог и инфекционист.
 Златогоров, Яков Михайлович (настоящая фамилия Гольберг) — русский и советский учёный в области транспортных технологий, писатель-фантаст.

 Златогорова, Бронислава Яковлевна (настоящая фамилия Гольдберг, 1905—1995) — советская оперная певица (контральто).
 Златогорова, Татьяна (Таисия) Семёновна (настоящая фамилия Гольдберг, 1912—1950) — советская сценаристка, драматург, актриса, дочь С. И. Златогорова.